Mechanize (album)
 Mechanize (python)